Zapovedny (Belgorod) - posjolok in de Russische oblast Belgorod
 Zapovedny (Koersk) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Zapovedny (Orenburg) - posjolok in de Russische oblast Orenburg
 Zapovedny (kraj Primorje) - dorp in de Russische kraj Primorje
 Zapovedny (Tver) - posjolok in de Russische oblast Tver